

Одна восьмая финала 

* 3-й матч в сериях если потребуется.

Жальгирис — Локомотив-Кубань

Летувос Ритас — Нижний Новгород

Четвертьфинал 

* 3-й матч в сериях если потребуется.

Химки — Летувос Ритас

Спартак — Локомотив-Кубань

Финал четырёх

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая пятерка Финала четырёх

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Единая лига ВТБ в сезоне 2011/2012